RE, Re eller re kan syfta på

RE 
 RE – engelska: "regionally extinct", beteckning för hur hotad en djurart är, se nationellt utdöd
 Renew Europe, en politisk grupp i Europaparlamentet

re 
 re- – ett latinskt prefix, se lista över prefix i svenskan
 .re – toppdomän för Réunion
 re – ton i en diatonisk skala, se solmisering

Re 
 Re – grundämnet Rhenium
 Re – annat namn för den egyptiske solguden Ra, se Ra (mytologi)
 Re – betekning för den dimensionslösa storheten inom strömningsmekanik, se Reynoldstal
 Re-lok – ett ellok

Geografi

Italien 

 Re, Piemonte, kommun, Piemonte, Verbania,

Norge 

 Re kommun, Vestfold fylke,

Se även
 Ré – en fransk ö

Robotskapade Italienförgreningar